Osoby o nazwisku Jahn:
 Alfred Jahn (1915–1999) – polski geograf, geomorfolog i polarnik
 Bronisław Jahn (1901–1940) – polski urzędnik kolejowy, porucznik rezerwy, zamordowany w Charkowie w ramach zbrodni katyńskiej
 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) – niemiecki pedagog i dowódca wojskowy, uznawany za ojca gimnastyki sportowej
 Gerhard Jahn (1927–1998) – niemiecki Minister Sprawiedliwości z ramienia partii SPD; syn Lilli Jahn
 Hans-Gert Jahn (ur. 1945) – wschodnioniemiecki biathlonista
 Helmut Jahn (ur. 1940) – amerykański architekt niemieckiego pochodzenia
 Jaroslav Jiljí Jahn (1865–1934) – czeski paleontolog, mineralog, geolog
 Lilli Jahn (1900–1944) – niemiecko-żydowska lekarka, zamordowana w obozie zagłady Auschwitz; matka Gerharda Jahna
 Maria Paschalis Jahn (1916–1945) – niemiecka zakonnica, elżbietanka, męczennica, Służebnica Boża
 Marianne Jahn (ur. 1942) – austriacka narciarka alpejska
 Otto Jahn (1813–1869) – niemiecki filolog klasyczny, archeolog i muzykolog

Inne:
 (30830) Jahn – planetoida
 Dywizja Piechoty Friedrich Ludwig Jahn – jedna z dywizji Reichsarbeitsdienstu